Giorgio Damilano – atleta italiano, fratello gemello di Maurizio e fratello di Sandro
 Marco Damilano – giornalista italiano
 Maurizio Damilano – atleta italiano, fratello gemello di Giorgio e fratello di Sandro
 Sandro Damilano – allenatore di atletica leggera italiano, fratello di Giorgio e di Maurizio